Neher peut renvoyer à plusieurs sujets.

Patronyme 

Le nom de famille Neher ou von Neher est porté par plusieurs personnalités :
 André Neher (1914-1988), rabbin, écrivain et philosophe français et israélien, frère cadet de Richard Neher.
 Bernhard von Neher (1806-1886), peintre allemand.
 Carola Neher (1900-1942), actrice allemande.
 Caspar Neher (1897-1962), décorateur de théâtre allemand.
 Erwin Neher (1944-), chimiste allemand.
 Renée Neher-Bernheim (1922-2005), historienne juive française qui publie des ouvrages avec son mari, le philosophe André Neher, belle-sœur de Richard Neher.
 Richard Neher (1910-1981), magistrat français, frère aîné du philosophe André Neher.

Lieux 
 L'institut André-et-Rina-Neher (fondé en 1993), centre de formation pédagogique pour les personnels enseignants des écoles juives de France.

Arts 
 Le Retour de Carola Neher, pièce de théâtre de l'écrivain franco-espagnol Jorge Semprún, parue en 1998.
Patronyme juif